Anthony da Silva, ou Tony (20 de Dezembro de 1980 em Le Creusot, França) é um futebolista franco-português, defende a equipa portuguesa do Futebol Clube Paços de Ferreira na Liga Zon Sagres.

Títulos 
 CFR Cluj
 Liga I: 2007-08, 2009-10
 Copa da Roménia: 2007-08, 2008-09, 2009-10
 Supercopa da Roménia: 2009

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Portugal
Portugueses nascidos no estrangeiro
Naturais de Saône-et-Loire
Futebolistas da França